Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1987 — «срібний» сезон футбольного клубу «Дніпро» у футбольних змаганнях СРСР.

Склад команди

Чемпіонат СРСР з футболу

Кубок СРСР з футболу 1987-1988

Кубок Федерації футболу СРСР

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1987 українських футбольних клубів